

Anthroponymes
Claude Sigaud
Dominique Sigaud
Geraldo de Proença Sigaud
Joseph-Aignan Sigaud de Lafond

Odonyme
Passage Sigaud